Стивенсон, Эдлай ()
 Эдлай Эвинг Стивенсон I (1834—1914) — вице-президент США в 1893—1897 гг.
 Стивенсон, Эдлай II (1900—1965) — американский политический деятель, юрист, кандидат на пост президента США на выборах 1952 и 1956 гг.